

Informatica 
 PANGAEA – biblioteca digitale

Musica 
 Pangaea – album di Miles Davis del 1975
 Pangaea – album dei Visionaries del 2004

Pagine correlate 
 Pangea (disambigua)